Guiot steht für:
 Guiot du Ponteil, französisches, später auch in Bayern ansässiges Adelsgeschlecht

Guiot ist der Familienname folgender Personen:
 Andréa Guiot (1928–2021), französische Opernsängerin
 G. Guiot, französischer Turner
 Nicolas Bernard Guiot de Lacour (1771–1809), französischer General der Infanterie und der Kavallerie
 Raymond Guiot (* 1930), französischer Flötist

Siehe auch:
 Guyot (Begriffsklärung)
 Guillos